Baciami – singolo di Antonio Prieto del 1962
 Baciami – brano musicale di Totò del 1965
 Baciami – singolo di Marcella Bella del 1980
 Baciami – singolo di Scialpi del 1994
 Baciami – singolo di Paolo Meneguzzi del 2004
 Baciami – singolo di Briga del 2016
 Baciami (e portami a ballare) – singolo di Alex Britti del 2013